Kristina Mundt – ex canottiera tedesca
 Maximilian Mundt – attore tedesco
 Miel Mundt – calciatore olandese
 Theodor Mundt – romanziere e critico letterario tedesco
 Todd Mundt – ex cestista statunitense